Sezon (1992/1993) był 90. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Kispest-Honvéd FC. Tytuł króla strzelców zdobył László Répási, który w barwach klubu Vác FC Samsung strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Baraże o NB I 
 Újpesti TC - FC Hatvan 0-0, 2-1 → Újpesti TC utrzymał się w pierwszej lidze.
 Diósgyőri FC - EMDSZ Soproni LC 1-0, 0-5 → EMDSZ Soproni LC awansował do pierwszej ligi.

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej